Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier III, se dispute à Tokyo du 2 au .

Marion Bartoli remporte le simple dames. En finale, elle bat Aiko Nakamura, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Vania King et Jelena Kostanić.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2006
Japon
Sport au Japon en 2006
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 2006